Приказан је списак тренутних гувернера савезних држава и територија САД. Тренутно има 26 републиканска и 24 демократских. Осим тога, на повезаним и зависним територијама САД дужности обављају четири гувернера из Демократске странке (од чега је гувернер Порторика члан Нове прогресивне странке) и један републикански. Такође је наведен и градоначелник Дистрикта Колумбија, из Демократске странке.

Гувернери савезних држава

Гувернери територија

Градоначелник федералног дистрикта 

Политика САД
Спискови